Джон Форсайт (політик), американський політик, 13 державний секретар США.
 Джон Форсайт (актор), американський актор.